Le terme Vingt ans, ou 20 ans, peut faire référence à un âge ou à une période. Il est utilisé dans plusieurs œuvres.

Musique 
 Vingt ans est une chanson de Léo Ferré de 1961 ;
 Vingt ans est une chanson de Pierre Bachelet de 1987 ;
 Vingt ans est une chanson de Jean-Louis Aubert de 2012 ;
 20 ans est une chanson de Johnny Hallyday de 2012 ;
 20 ans est une chanson de Zazie de 2013 ;
 Vingt ans est un album du chanteur français Pierre Bachelet de 1987 ;
 20 ans de Ginette est une compilation du groupe français Têtes Raides de 2008 ;
 20 ans d'ombre et de lumière est un album du groupe breton Tagada Jones de 2013 ;
 20 ans : Eddy Mitchell Olympia est un album du chanteur français Eddy Mitchell de 1981.

Cinéma 
 Vingt ans après est un film français de Henri Diamant-Berger de 1922 ;
 20 ans d'écart est un film français de David Moreau de 2013.

Télévision 
 Vingt ans d'absence est un téléfilm français de Bernard Saint-Jacques de 1985 ;
 Vingt ans déjà ! est un programme télévisé diffusé sur la Télévision de Radio-Canada en 1972 ;
 20 ans d'injustice () est un téléfilm américain de  de 2010.

Littérature 
 Vingt ans après est un livre français d'Alexandre Dumas publié en 1845 ;
 Vingt ans après est une bande dessinée belge de Jean Van Hamme et Dany ;
 Vingt ans et un jour () est un livre espagnol de Jorge Semprún de 2003 ;
 20 ans est un magazine féminin français créé en 1961.